Un bel dì vedremo, aria di Madama Butterfly
Un bel dì vedremo, film diretto da Vito Zagarrio (1988)
Un bel dì vedremo, film diretto da Tonino Valerii (1997)